Frente Ampla (Brasil) — em oposição à Ditadura Militar de 1964
 Frente Ampla (Chile) — coligação política chilena, composta sobretudo por partidos de esquerda
 Frente Ampla (Costa Rica) — participante das eleições gerais na Costa Rica em 2010
 Frente Ampla (Uruguai) — coalizão eleitoral de esquerda do Uruguai, da qual integram vários partidos políticos e organizações da sociedade civil.

Desambiguações de política